Zora má více významů:

 Zora (mytologie) – poetické pojmenování Jitřenky
 Zora (křestní jméno) – slovanské ženské křestní jméno
 Zora (závod) – závod v Olomouci spadající pod společnost Nestlé Česko s.r.o.

periodikum
 Zora (časopis) – srbský literární časopis (1896-1901)
 Zora (SONS) – časopis Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
 Zora (almanach) – slovenský literární almanach bernolákovců (vyšly 4 svazky, 1835-40)
 Zora – almanach moravských realistických spisovatelů

Příjmení
 Josef Zora (1894–1971, vl. jm. Josef Tanciburek) – český mistr zvuku, herec a sbormistr

V češtině
zora znamená básnicky úsvit nebo červánky, zejména ranní

Ostatní
 Zora (pavouci) – rod pavouků z čeledi Zoridae

Podobné názvy
 Zaria – město v Nigérii
 Zara
 Zor'a (též Cor'a) – vesnice v Izraeli

Externí odkazy